18. Sinfonie steht für:

 18. Sinfonie (Haydn)
 18. Sinfonie (Mjaskowski)
 18. Sinfonie (Mozart)

Siehe auch:
 Liste von Sinfonien